O Campeonato Peruano de Futebol de 1943 foi a 27º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Deportivo Municipal que conquistou seu 3º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1943 no futebol